Куланин — фамилия. Известные носители:

 Куланин, Сергей Викторович (род. 1964) — белорусский футболист.

 Куланина, Ольга Викторовна (род. 1971) — российская поэтесса, кандидат филологических наук, автор песен.